Николаевские — название нескольких населённых пунктов:

 Николаевские — деревня в Санчурском районе Кировской области, упразднена в 1994 году.
 Николаевские — деревня в Санчурском районе Кировской области, упразднена в 2012 году.
 Николаевские — деревня в Яранском районе Кировской области.